«Бы́чий глаз» () — филателистическое название первых стандартных марок Бразилии с рисунком «большая цифра номинала в лежащем овале», вышедших в обращение 1 августа 1843 года.

История 
Бразилия — вторая в мире и первая на американском континенте страна, применившая для оплаты корреспонденции почтовые марки. В 1842 году руководители почтовой администрации Рио-де-Жанейро заказали лондонской полиграфической фирме «Перкинс Бэкон» изготовить рисунки первых бразильских марок и клише для их печатания. 19 мая 1843 года шесть печатных досок были переданы уполномоченным заказчика.

Печатались марки в государственной типографии Рио-де-Жанейро. Из-за овального рисунка первые марки Бразилии впоследствии были названы «бычьими глазами».

Описание 
Марки чёрного цвета достоинством 30 (тираж  экземпляров), 60 (тираж ) и 90 (тираж ) рейсов. Рисунок марок представляет собой овал с тонким внутренним орнаментом, в середине которого крупные цифры номиналов. Чтобы избежать подделок, цифры номинала печатались с использованием машинной гравировки, как это уже практиковалось на бумажных банкнотах Бразилии. На почтовых миниатюрах отсутствуют какие-либо надписи, поскольку вначале марки предназначались только для оплаты корреспонденции внутри страны.

Три печатные доски были изготовлены для печатания с них листов, состоящих из 54 марок всех трёх номиналов по 18 штук каждого достоинства. Они располагались в три ряда по шесть марок. Верхние 18 марок имели номинал 30 рейсов, средние — 60 рейсов и нижние — 90 рейсов. Каждая марка отделялась от соседней 4-миллиметровым полем, посередине которого были нанесены чёрные линии для указания места разрезания. Группы марок разных номиналов разделялись более широким, 8-миллиметровым полем с дополнительной горизонтальной чёрной линией. С трёх других досок печатались листы, состоявшие из 60 марок одного номинала. Одна доска использовалась для 30-рейсовых марок, а две — для 60-рейсовых.

Вследствие несовершенства полиграфической базы марки были отпечатаны красками различной густоты, что привело к многочисленным оттенкам — от серого до чёрного с глянцем. Различаются они и по цвету бумаги. Известны марки желтоватого и голубоватого оттенков. Более редкими считаются марки первой части тиража, которые отличаются ясной, чёткой печатью на желтоватой бумаге.

Оценочная стоимость марок на 2004 год (по данным бразильского каталога RHM):

См. также 
 История почты и почтовых марок Бразилии
 Почтовая марка

Литература 
 [www.philately.h14.ru/BS/B2.html Большой филателистический словарь] / Под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — : Радио и связь, 1988. — 320 с. — ISBN 5-256-00175-2.
 Нестерова Е. Первым маркам Бразилии — 130 лет // Филателия. — 1973. — № 8. — С. 41.
 Юринов Б. Первые в Америке // Филателия. — 1998. — № 4. — С. 59.

Ссылки 
 «Бычий глаз» — глава из электронной книги «Мир филателии» В. А. Новосёлова (Смоленск) на сайте Союза филателистов России «Мир м@рок» 
 
 

История Бразилии
Появились в 1843 году
Легендарные марки
Почтовые марки Бразилии
Стандартные марки